Son of Dork — британская поп-панк-группа из Лондона, сформированная Джеймсом Борном (James Bourne) несколько месяцев спустя после распада его предыдущего коллектива, Busted, в 2005 году. За время своего существования группа выпустила два сингла и один студийный альбом Welcome to Loserville, ставший в Великобритании золотым. В конце 2008 года полностью прекратила активность.

История

Образование группы 
Группа Son of Dork была образована в 2005 году в составе вокалиста и гитариста Джеймса Борна, барабанщика Дэнни Холла (Danny Hall), басиста Стивена Раштона (Steve Rushton), гитариста Криса Леонарда (Chris Leonard) и ритм-гитариста Дэвида Уильямса (David Williams). Дэнни прежде играл в хардкор/метал-группе Spiral Rocks, Крис — в Stamford Amp в одном из телешоу канала BBC, Дэвид — в эмо группе из Южного Уэльса, а Стивен — в Mr Cheerful.

Название группы было взято из сцены в фильме «Трудный ребёнок» 1990 года, где происходит скандирование «Son of Dork».

Welcome to Loserville (2005—2006) 
В ноябре 2005-го за несколько недель до выхода альбома группа выпустила сингл «Ticket Outta Loserville», который дебютировал на 3 строчке в UK Singles Chart. Первый и единственный полноформатный альбом Son of Dork был записан на английском лейбле Mercury Records и реализован 21 ноября, заняв 35 место в хит-параде UK Albums Chart В Великобритании было продано более ста тысяч экземпляров и 16 декабря сертификационной компанией British Phonographic Industry альбому был присвоен статус золотого. Пластинка получила несколько положительных обзоров музыкальных критиков, а также сравнение с Enema of the State — альбомом известной поп-панк-группы Blink-182.

Вслед за альбомом в январе 2006 года был выпущен второй сингл — «Eddie’s Song», достигший 10 позиции в UK Singles Chart. Сингл стал последней реализованной песней группы.

Get Happy Tour и Sic Puppy Records (2007) 
6 февраля 2007 года Son of Dork участвовали в Get Happy Tour вместе с такими музыкальными коллективами, как Wheatus, Army of Freshmen и Bowling for Soup.

В 2007 году группа перешла на созданную Джеймсом независимую звукозаписывающую компанию Sic Puppy Records, а в марте возглавила The Sic Tour, который дал некоторым неподписанным командам возможность выступить вместе с ними для фанатов группы.

Распад группы (2007—2008) 
После нескольких месяцев обдумывания своего ухода Дэвид Уильямс в июле 2007-го на странице группы на Myspace сообщил о том, что группа распалась. В октябре того же года группу покинул Крис Леонард, а через год из-за её неактивности ушел и Стив Раштон.

В августе 2009-го Джеймс Борн и Эллиот Дэвис (Elliot Davies) объявили о постановке двухдневного музыкального спектакля, основанного на альбоме Welcome to Loserville, а позже продлили свои выступления на целый тур по Вест-Энду.

В марте 2010 года Джеймс Борн написал в своем Твиттере, что скучает по Son of Dork. Однако через несколько месяцев во время интервью по поводу выхода его сольного альбома Джеймс признался, что воссоединение группы вряд ли возможно.

Состав группы 
 James Bourne — вокал, гитара
 David Williams — ритм-гитара
 Chris Leonard — гитара
 Steve Rushton — бас-гитара, бэк-вокал
 Danny Hall — ударные

Примечания 

Поп-панк-группы Великобритании
Поп-группы Великобритании